Termin Digliceridna kinaza ima više značenja.

 Diacilglicerol kinaza, enzim
 Diacilglicerol kinaza (CTP zavisna), enzim